Mühren ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Mühren (* 1951), niederländischer Fußballspieler
 Gerrie Mühren (1946–2013), niederländischer Fußballspieler